Saurastra (en inglés Saurashtra) puede referirse a:

 Saurastra, región de occidente de la India;
 Saurastra, un antiguo estado de la India;
 Saurastra, idioma del valle del río Indo;
 Alfabeto Saurastra;
 Saurastra, bloque unicode;
 Pueblo Saurastra;
 Equipo de cricket de Saurastra.